Jaume Padrós i Montoriol (Igualada, Anoia, 1926 - Barcelona, 2007), compositor i pianista català
 Jaume Padrós i Selma (Barcelona, 1959), metge i polític català fundador de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC)